Il doppio del torneo di tennis Izida Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Xenia Knoll e Teodora Mirčić che hanno battuto in finale Isabella Šinikova e Dalija Zafirova 7-5, 7-65.

Teste di serie 

 Julia Cohen /  Hilda Melander (quarti di finale)
 Xenia Knoll /  Teodora Mirčić (Campionesse)

 Gioia Barbieri /  Anne Schaefer (semifinali)
 Anna Danilina /  Jasmina Tinjić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Izida Cup 2013